Les sœurs de la Providence désignent plusieurs congrégations religieuses catholiques féminines. La date entre parenthèses est l'année de fondation.

 Sœurs de la Providence de La Rochelle (1659)
 Sœurs de la Providence de Gosselies (1683)
 Sœurs de la Providence de Sées (1703) fusion en 2015 avec la Providence de Ruillé-sur-le-Loir
 Sœurs de la Providence de Portieux (1763)
 Sœurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir (1806)
 Sœurs de la Providence de Saint André de Peltre (1806)
 Sœurs de la Providence de Saintes (1817)
 Sœurs de la Providence de Corenc (1821) ; fusion en 1976 avec 6 autres instituts pour donner les Sœurs du Christ.
 Sœurs de la Providence de l'institut de Charité (1832)
 Sœurs de la Providence de Saint Mary-of-the-Woods (1840)
 Sœurs de la Providence de Montréal (1844)
 Sœurs de la Providence de saint Gaétan de Thiene (1845)
 Sœurs de la Providence de la Pommeraye (1845)
 Sœurs de la Providence de Holyokes
 Sœurs de la Providence de Sainte-Anne
 Sœurs de la Providence de Saint-Vincent de Paul
 Sœurs de la Providence de Gap 
 Sœurs oblates de la Providence, fondées à Baltimore
 Sœurs de la Providence de Langres, fondée en 1802 à Langres

Notes et références